«Он снова здесь» (, ) — дебютная книга немецкого журналиста Тимура Вермеша. В оригинале книга вышла в 2012 году, продано более миллиона экземпляров. На русский и английский языки была переведена в 2014 году.

Сюжет 
В 2011 году на берлинском пустыре приходит в себя Адольф Гитлер. Он не помнит, как попал в будущее и поначалу даже не осознает, что находится в другом времени. Ему непонятно, почему нет бомбёжек, его никто не узнаёт, а кругом полно мигрантов. Вскоре он замечает газетный киоск и обнаруживает, что на дворе XXI век. Временную крышу над головой ему обеспечивает работник киоска, принявший Гитлера за бездомного актёра. Вскоре Гитлера примечают продюсеры и делают из него звезду Youtube и телевидения.

Интересные факты 
 Название книги созвучно с названием упоминаемого в ней немецкого шлягера 1965 года «Er ist wieder da», исполненного певицей Марион Мерц.
 По книге был снят одноимённый фильм «Он снова здесь», премьера которого состоялась в 2015 году. Главную роль сыграл Оливер Мазуччи.

Примечания

Ссылки 
 

Книги по алфавиту
Книги 2012 года
Книги о Гитлере
Литература о путешествиях во времени